Frank Drake peut désigner :
 Frank Drake (1930-2022), astronome américain, initiateur du projet SETI ;
 Frank Drake, personnage appartenant à l’univers de Marvel Comics.